Bobrovo – villaggio nell'Oblast' di Arcangelo
 Bobrovo – villaggio del Dmitrovskij municipal'nyj rajon nell'Oblast' di Mosca
 Bobrovo – villaggio del Leninskij municipal'nyj rajon nell'Oblast' di Mosca
 Bobrovo – villaggio del Stupinskij municipal'nyj rajon nell'Oblast' di Mosca
 Bobrovo – villaggio nell'Oblast di Kaliningrad
 Bobrovo – villaggio nell'Oblast' di Rostov
 Bobrovo – villaggio nell'Ucraina